Джон Ньютон (John Newton) (25 августа 1822 — 1 мая 1895) — американский военный, инженер, генерал армии Союза во время гражданской войны. Командовал инженерным корпусом.

Ранние годы 
Ньютон родился в Норфолке, штат Вирджиния. Он поступил в военную академию Вест-Пойнт и окончил её вторым по успеваемости в классе 1842 года, где он учился с будущими знаменитыми генералами Роузкрансом и Лонгстритом. Его определили в инженерный корпус в постоянном звании второго лейтенанта. С 1843 по 1 июля 1846 года преподавал в Вест-Пойнте инженерное дело (соответственно, у него учился, в частности, класс 1846 года). В 1846—1852 годах занимался сооружением фортов на атлантическом побережье. 16 октября 1852 года стал первым лейтенантом. 1 июля 1856 года получил звание капитана за выслугу лет.

Гражданская война 
Несмотря на вирджинское происхождение, Ньютон встал на сторону Севера после начала гражданской войны. С мая по июль 1861 года он был главным военным инженером пенсильванского департамента и участвовал в сражении у Фоллен-Уотерс 30 июня. 6 августа 1861 года он получил звание майора регулярной армии. С августа 1861 по март 1862 занимался сооружением укреплений Вашингтона и командовал одной из бригад гарнизона, в связи с чем 23 сентября 1861 года получил звание бригадного генерала добровольческой армии и возглавил бывшую бригаду Уильяма Франклина, повышенного до командира дивизии. Бригада состояла из пяти пехотных полков:
 15-й Нью-Йоркский пехотный полк, полк. Маклеод Мёрфи (25 октября переведен в инженерные войска)
 18-й Нью-Йоркский пехотный полк, полк. Уильям Джексон.
 31-й Нью-Йоркский пехотный полк, полк. Кельвин Пратт
 32-й Нью-Йоркский пехотный полк, полк. Родерик Мейтсон
 95-й Пенсильванский пехотный полк, полк. Джон Гослин

Летом 1862 года бригада участвовал в кампании на полуострове (в составе дивизии Уильяма Франклина), в частности, в сражении при Гэинс-Милл. Вместе с дивизией Франклина он участвовал в мерилендской кампании и штурмовал ущелье Кремптона во время сражения у Южной Горы. В сражении при Энтитеме его бригада состояла в дивизии Генри Слокама, и в бой введена не была (Ньютон получил звание подполковника регулярной армии за Энтитем).

Вскоре после Энтитема в VI корпусе появилась дополнительная дивизия и Ньютон стал её командиром. Во время сражения при Фредериксберге он снова оказался в стороне от боевых действий. После сражения Ньютон и бригадный генерал Кокрейн лично отправились в Вашингтон к президенту Линкольну и высказали ему своё недовольство генералом Бернсайдом.

После Фредериксберга в армии начались кадровые перестановки. Ряд интриг и взаимных обвинений привел к тому, что еще 25 января Уильям Смит был отстранен от должности командира корпуса и заменен на Джона Ньютона, который через 10 дней тоже был отстранен и 5 февраля заменен на Джона Седжвика.

Таким образом, к началу геттисбергской кампании Ньютон командовал дивизией в VI корпусе Седжвика. Когда в первый день сражения при Геттисберге погиб генерал Рейнольдс, командующий I корпуса, у генерала Мида было только 4 кандидата на замену: Ньютон, Бирни, Шурц и Даблдей. Шурц не подходил, поскольку Мид недолюбливал генералов-политиков, Бирни не успел проявить себя в звании генерал-майора, а Даблдею Мид не доверял. Поэтому 2 июля он передал I корпус Ньютону. Это назначение вызвало недовольство Даблдея, а также и самих солдат I корпуса.

Вечером, во время прорыва бригады Райта, Мид приказал Ньютону ввести в бой бригаду резервную Робинсона, однако опасность миновала прежде, чем Робинсон вышел на позицию.

В ночь на 3 июля на военном совете в штабе Мида, Ньютон высказал опасение, что Ли сможет обойти левый фланг федеральной армии. Он заметил, однако, что Потомакская армия стоит на сильной позиции и выбить её оттуда будет непросто, поэтому выступил за продолжение боя на этой позиции. 3 июля во время атаки Пикетта, Ньютон снова получил приказ ввести в бой дивизию Робинсона, однако опасность снова миновала прежде, чем Робинсон успел выйти на позицию.

В марте 1864 года I корпус был расформирован и Ньютон остался без команды. Его участие в заговоре против Бернсайда создало ему имидж проблемного офицера, поэтому в апреле его генерал-майорское звание было отменено, а сам он вскоре был направлен на запад в прежнем звании бригадного генерала. 2 мая ему поручили командовать 2-й дивизией IV корпуса Камберлендской армии. С этой дивизией Ньютон участвовал в битве за Атланту. После взятия Атланты Ньютон оставил полевую службу (24 сентября) и с октября 1864 по июнь 1865 года командовал Дистриктом Кей-Уэст и Тортугас (часть департамента Залива). В марте 1865 года он начал боевые действия против южан во Флориде, но его армия была разбита в сражении при Нейчурал-Бридж 6 марта.

13 марта 1865 года Ньютон получил временное звание генерал-майора добровольческой армии и одновременно - временное звание генерал-майора регулярной армии.

Послевоенная деятельность 
28 декабря 1865 года Ньютон вернулся в инженерный корпус в звании подполковника, а 15 января 1866 года уволился из добровольческой армии. В 1866 - 1884 годах он сменил множество мест службы, а 6 марта 1884 года стал главным инженером армии США. 27 августа 1886 года он уволился из армии по собственному желанию. С 1888 был президентом кампании «Panama Railroad Company». Он умер в 1895 году и был похоронен на кладбище Вест-Пойнт.

Примечания

Литература 
 Larry Tagg, Generals of Gettysburg: The Leaders of America's Greatest Battle, Da Capo Press, 2008 ISBN 0786743948

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1842
 Геттисбергский рапорт Ньютона 
 Статья о Ньютоне в вирджинской энциклопедии 

Персоналии по алфавиту
Выпуск 1842 года (Вест-Пойнт)
Преподаватели Военной академии США
Генералы армии Союза
Начальники Инженерных войск США